На́на, Нана́ — многозначный термин.

Имя 
 Нана — вождь чирикауа.
 Нана (III—IV вв) — царица Грузии, жена Мириана III.
 Нана — вариация имени шумерской богини Инанны.
 Нана (род. 1968) — немецкий рэпер.
 Нана (род. 1991) — южнокорейская певица, актриса и модель.

Фамилия 
 Нана, Айше (1936—2014) — турецкая и итальянская актриса.
 Нана, Джульетта (род. 2000) — буркинийская футболистка.

В искусстве 
 «Нана» — роман французского писателя-натуралиста Эмиля Золя.
 «Нана» — картина Эдуарда Мане (1877).

Фильмы 
 2011 — «Нана», режиссёр Валери Массадян, в гл. роли Келина Лекомте. Экранизации одноимённого романа Эмиля Золя:
 1926 — «Нана», режиссёр Жан Ренуар, в главной роли Катрин Гесслинг.
 1934 — «Нана», режиссёры Дороти Арзнер и Джордж Фицморис, в гл. роли Анна Стэн.
 1944 — «Нана», режиссёры Роберто Гавальдон и Селестино Горошица, в гл. роли Лупе Велес.
 1955 — «Нана», режиссёр Кристиан-Жак, в гл. роли Мартин Кароль.
 1970 — «Нана», режиссёр Мак Олберг, в гл. роли Анна Гаэль.
 1982 — «Нана», режиссёр Дэн Вулман, в гл. роли Катя Бергер.
 1999 — «Нана», режиссёр Альберто Негрин, в гл. роли Франческа Деллера.
 2001 — «Нана», режиссёр Эдуар Молинаро, в гл. роли Лу Дуайон.

Топоним 
 Нана — провинция Буркина-Фасо.

Другое 
 Нана — ежемесячный женский литературно-художественный журнал, издающийся в Чеченской Республике.
 Нана — дзёсэй-манга авторства Ай Ядзавы, выходит в журнале Cookie издательства «Shueisha».
 Нана — дворянский титул в Гане.
 Нана — ураган в Белизе в 2020 году.
 Нана — народное название видеоадаптера от AMD Radeon Nano.

См. также 
 На-на
 Нан (значения)
 Нанайцы
 Нано
 Нани (значения)
 НАНА